Autemarre d'Erville ou Charles, François, Xavier d'Autemarre d'Erville ( à Cheppy dans la Meuse en France - ) est un général français.

Carrière militaire 

Il sort de Saint-Cyr pour rejoindre le  d'infanterie de ligne.

Il sert en Algérie et le général Camille Alphonse Trézel le cite lors de la prise de Bougie en 1833. Capitaine, il passe aux zouaves où il est promu au grade de chef de bataillon. En avril, 1845, il est affecté au  étranger d'infanterie, avec le grade de lieutenant-colonel.

Promu au grade de colonel, il passe au commandement du  d'infanterie de ligne et participe à l’expédition de Rome.

Le général 

Il est admis en  des officiers généraux le  et commande une brigade puis, promu, il est à la tête d'une division en Crimée. En 1856, il est au camp de Châlons puis à l’armée d’Italie. Au retour, il est nommé inspecteur général. En 1870, il est nommé commandant supérieur des gardes nationales de la Seine.

Il démissionne le 20 août pour intégrer le comité de défense des fortifications de Paris. Placé dans les réserves, il siège au conseil d’enquête des capitulations.

Décorations 

 Grand-croix de la Légion d'honneur
 Il fut aussi décoré de nombreux ordres étrangers

Carrière politique

Il est conseiller général du canton de Varennes-en-Argonne (Meuse) de 1861 à 1870.

Notes et références 

Officier de Légion étrangère
Grand-croix de la Légion d'honneur
Naissance en décembre 1805
Naissance dans la Meuse
Décès en février 1891
Général français du Second Empire
Élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr
Gouverneur militaire de Strasbourg
Décès à 85 ans